Argana är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taroudannt och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Argana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Argana är huvudsakligen kuperad. Argana ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Argana. Runt Argana är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Timezgadiouine,  km nordost om Argana. Omgivningarna runt Argana är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ